Biver, hameau de Gardanne
 Biver, astéroïde
 Jean-Claude Biver (1949-), président du conseil d'administration de l'entreprise suisse Hublot
 Paul Biver (1886-1952), historien français
 Nicolas Biver, chercheur français en astronomie
 René Biver (1920-1983), coureur cycliste luxembourgeois

Homonymie de patronyme